Lamellidoris diademata är en snäckart som först beskrevs av Gould 1870.  Lamellidoris diademata ingår i släktet Lamellidoris och familjen Onchidorididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
diademata